William Stanley (ok. 1435–1495) – angielski wojskowy i polityk, lord szambelan
 William Stanley (1829–1909) – brytyjski wynalazca
 William Owen Stanley (1802–1884) – brytyjski polityk liberalny, parlamentarzysta z Ynys Môn, City of Chester i Beaumaris
 William Eugene Stanley (1844–1910) – amerykański polityk, gubernator Kansas
 William Stanley Jr. (1858–1916) – amerykański fizyk, inżynier elektrotechnik i wynalazca